Ćorović (en serbe : Ћоровић) est un nom de famille slave du sud ; il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
Svetozar Ćorović (1875-1919), romancier bosno-serbe ;
Vladimir Ćorović (1885-1941), frère de Svetozar Ćorović, historien et académicien serbe.

Homonymie de patronyme